Tolgus Mount – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii, w dystrykcie Kornwalii
 West Tolgus – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii, w dystrykcie Kornwalii